In 1986 werd het 82ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 16 februari tot 10 augustus. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Carioca